Powiat warszawski – dawny powiat istniejący w latach 1529–1795 w ramach ziemi warszawskiej w województwie warszawskim Rzeczposplitej Obojga Narodów
 Powiat warszawski (Kreis Warschau) – dawny powiat istniejący w latach 1795–1807 w departamencie warszawskim Prus Południowych
 Powiat warszawski – dawny powiat istniejący w latach 1807–1866 w departamencie warszawskim Księstwa Warszawskiego (1807-1815), w  woj. mazowieckim (1816–1837), guberni mazowieckiej (1837–1845) i guberni warszawskiej (1845–1866)
 Powiat warszawski − dawny powiat istniejący w latach 1867–1939 i 1945–1952 w guberni warszawskiej, woj. warszawskim (II RP) i woj. warszawskim (PRL)
 Powiat warszawski (Landkreis Warschau, powiat Warschau-Land) – dawny powiat istniejący w latach 1939–1945 w Generalnym Gubernatorstwie
 Powiat warszawski − dawny powiat istniejący w latach 1999–2002 w woj. mazowieckim
 Powiat warszawski zachodni − współczesny powiat, istniejący od 1999 roku w woj. mazowieckim